Latzko ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Latzko (1876–1943), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Ernst Latzko (1885–1957), österreichischer Jurist, Kapellmeister und Pianist
 Erwin Latzko (1924–2010), deutscher Botaniker
 Herlinde Latzko (auch Herlinde Latzko-Ruff; * 1944), deutsche Schauspielerin
 Markus Weiß-Latzko (* 1984), deutscher Langstreckenläufer
 Wilhelm Latzko (1863–1945), österreichischer Gynäkologe

Siehe auch:
 Latzkow